Verdens sprog sorteret efter antal personer, der har sproget som modersmål

Kilde 
 http://www.photius.com/rankings/languages2.html
 http://www.nationsonline.org/oneworld/most_spoken_languages.htm (est. 1999)
 Most spoken languages of the world#World Language Ranking (est. 2005)